Ашиль Арле:
 Ашиль де Арле, граф Бомон (1536—1616) — французский магистр, чья статуя украшает парижскую мэрию.
 его правнук Ашиль III де Арле (1639—1712) — президент парижского парламента в 1689 году.